ATG9B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 924 амінокислот, а молекулярна маса — 101 019.

Задіяний у таких біологічних процесах, як автофагія, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані, цитоплазматичних везикулах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Автофагія